Bauhaus steht für:

 Bauhaus, deutsche Kunst-, Design- und Architekturschule (1919–1933)
 Bauhaus Dessau, Gebäudekomplex in Dessau (1925–1932 Schulgebäude für das Bauhaus)
 Bauhaus (Band), eine britische Musikgruppe 
 Bauhaus (Baumarkt), eine Baumarktkette 
 Bauhaus (Gebäude), ein historischer Bautypus
 Bauhaus (Nentershausen), ein Ortsteil von Nentershausen in Hessen
 Bauhaus (Schriftart), eine Schriftart 
 Bauhaus (Zürich), das alte Zürcher Stadthaus
 (8502) Bauhaus, ein Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 bauhaus (Zeitschrift), deutsche Zeitschrift für Gestaltung (1926–1931)

Bauhaus ist der Familienname von:
 Phil Bauhaus (* 1994), deutscher Radrennfahrer

Siehe auch:
 Bauhaus-Archiv (Berlin)
 Bauhaus Museum Dessau
 Bauhaus-Museum (Weimar)
 Staatliche Bauhochschule Weimar (von 1926 bis 1930)
 Bauhaus-Universität Weimar
 Stiftung Bauhaus Dessau
 Bauhaus Luftfahrt, eine interdisziplinäre Forschungsgruppe 
 Illinois Institute of Technology (zum New Bauhaus als Vorläufer des dortigen Institute of Design)